Флаг Успе́нского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Успенского сельского поселения — флаг Успенского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.
 Флаг сельского поселения Успенское — флаг сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Успенское — флаг сельского поселения Успенское Серебряно-Прудского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Успенское — флаг муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области.